Гримвуд — английская фамилия. Известные носители:

 Гримвуд, Джон (1898—1977) — английский футболист.
 Кортней Гримвуд, Джон (род. 1973) — английский писатель.